Birky – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie nowowodołazkim

 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie zmijiwskim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie bobrowickim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie czernihowskim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie kozieleckim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie ołeksandriwskim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie jaworowskim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie hadziackim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie wełykobahaczanskim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie zinkowskim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie szumskim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim
 Birky – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubomelskim